Ванишковце () — село и одноимённая община в районе Бардеёв Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1345 года.

География 
Село расположено в центральной части края, к западу от автодороги . Абсолютная высота —  389 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 4,8 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Ванишковце составляла 375 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Населённые пункты Словакии